Magnolia (gènere)
 Magnolia (pel·lícula)
 Toponímia:
 Magnolia (Arkansas)
 Magnolia (Carolina del Nord)
 Magnolia (Delaware)
 Magnolia (Iowa)
 Magnolia (Minnesota)
 Magnolia (Mississipí)
 Magnolia (Nova Jersey)
 Magnolia (Ohio)
 Magnolia (Texas)
 Elwood-Magnolia, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey